Церковь Святого Архангела Михаила — православный храм, находящийся в городе Городовиковск, Калмыкия. Храм находится по адресу: ул. Садовая, 11 б.

История 

Первый храм в Башанте (старое название Городовиковска) был построен в центре сегодняшнего парка в начале XX века. Освящение этого храма, который был освящён во имя святого цесаревича Алексея совершил епископ ставропольский Михаил 26-го октября 1914 года. После Октябрьской революции храм святого цесаревича Алексея был закрыт. В нём находился местный клуб. Через некоторое время храм был разобран на строительные материалы, которые были использованы для строительства складских помещений.

Ныне существующий православный приход во имя Святого архангела Михаила был открыт в 1994 году. В 1993 году администрацией Городовиковского района было передано под церковь здание давно закрытого детского сада. Кирпичное здание 1961 года было в повреждённом состоянии – без окон и дверей. По благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона вновь открытый храм был наречён в честь Святого Архангела Михаила. С 1993 года по 1996 год приход принадлежал Ставропольской епархии. Осенью 1996 года он перешёл к Элистинской и Калмыцкой епархии. По благословению епископа Элистинского и Калмыцкого Зосимы настоятелем назначен иеромонах Гавриил (Щепкин). При отце Гаврииле был оборудован алтарь, воздвигнут иконостас, церковь украшена иконами, приобретены хоругви и первые священнические облачения.

В настоящее время 

1998 году настоятелем был назначен священник Алексий Винокуров.  С 2000 года при приходе действует воскресная школа. В 2002 году силами прихода к зданию прихода пристроена колокольня, приобретены 5 колоколов (вес самого большого 150 кг.). Распоряжением Главы администрации Городовиковского района С.Н. Манжикова в 2007 г. приходу было передано здание котельной с земельным участком, где в настоящее время оборудована мастерская.

27 июня 2007 года состоялось освящение краеугольного камня нового храма в честь святого цесаревича Алексия. 17 июля 2015 года архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил первую Божественную Литургию в Алексеевском храме. Строительство нового храма продолжается и по сей день.

1 декабря 2015 года архиепископ Юстиниан освободил протоиерея А. Винокурова от должности настоятеля прихода, возложив обязанности настоятеля Михайло-Архангельского прихода на себя.  В 2015 — 2017 гг. на приходе проходил своё служение иерей Алексий Алексеев, чья диаконская хиротония состоялась в строящемся Алексеевском храме 17 июля 2015 года.

4 марта 2017 года архиепископ Юстиниан назначил ключарём прихода иеромонаха Кирилла (Горбачёва).  17 апреля 2017 года в строящемся Алексеевском храме был рукоположён во пресвитера клирик прихода иеромонах Димитрий (Круглов).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт прихода
 Элистинская и Калмыцкая епархия
 Народный каталог православной архитектуры

Элистинская и Калмыцкая епархия
Г
Г
Городовиковск